Ada har flere betydninger:
 Ada (pigenavn) – et pigenavn
 Ada (programmeringssprog) – et programmeringssprog
 Ada eller Ardor – en roman af Vladimir Nabokov